Kombinacja norweska na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1960 odbyła się w dniach 21 – 22 lutego 1960 roku na skoczni Papoose Peak Jumps i trasie biegowej w Tahoma. Zawodnicy najpierw oddali po trzy skoki na normalnej skoczni (najsłabszy skok nie był liczony), a następnie musieli pokonać dystans 15 km w biegu narciarskim. Czas biegu przeliczano na punty i sumowano z notą za skoki; zawodnik z najwyższą notą wygrywał. Tytułu mistrzowskiego bronił Norweg Sverre Stenersen, który tym razem zajął siódme miejsce. Nowym mistrzem olimpijskim został Niemiec Georg Thoma, srebrny medal zdobył Tormod Knutsen z Norwegii, a trzecie miejsce zajął Nikołaj Gusakow z ZSRR.

Wyniki

Biblioteka 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1960
1960